Егор Штакельберг:
 Штакельберг, Егор Егорович — барон, генерал-майор (1856), кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).
 Штакельберг, Егор Фёдорович (?—1837) — подполковник Орденского кирасирского полка, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).